Un puente hacia Terabithia (en inglés Bridge to Terabithia) puede hacer referencia a:
 Un puente hacia Terabithia, novela de 1977 escrita por Katherine Paterson;
 Bridge to Terabithia, película para televisión de 1985 basada en la novela;
 Bridge to Terabithia, película de 2007 basada en la novela.